Vallespinosa o Vallespinoso puede referirse a:

Divisiones administrativas

en España

Variante: Vallespinosa 
 Vallespinosa (Tarragona) (C.P. 43428), provincia de Tarragona.

Variante: Vallespinoso 
 Vallespinoso de Aguilar (C.P. 34810), provincia de Palencia.
 Vallespinoso de Cervera (C.P. 34839), provincia de Palencia.